Мошны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мошны — деревня в Октябрьском районе Гомельской области.

Украина 
 Мошны — село в Черкасском районе Черкасской области.